Neid steht für:

 Neid, eine Emotion
 Neid (Film), US-amerikanische Filmkomödie von 2004
 Neid (Jelinek), ein Roman von Elfriede Jelinek
 Závist (Rybník nad Radbuzou) (Neid), Ortsteil von Rybník, Tschechien

Neid ist der Familienname folgender Personen:
 Silvia Neid (* 1964), deutsche Fußballspielerin und Fußballtrainerin
 Waltraud Neid (* 1942), deutsche Filmschauspielerin und ehemalige Kinderdarstellerin

Siehe auch:
 Neiden